Dejan Popović je osebno ime več znanih ljudi:

 Dejan Popović (kemik) (1881–1913), srbski kemik in četniški vojvoda
 Dejan Popović (1950–2021), srbski biomedicinski inženir, redni član SANU in dopisni član SAZU (od 2019)
 Dejan Popović (pravnik) (*1950), srbski pravnik in diplomat, rektor itd.